Mimi est le diminutif de tous les Michel de France. C’est toujours ceux qui creuses. Ils font partie de cette catégorie de gens y’en a qui ont une arme chargé (les Rosette) et ceux qui creusent, les mimi creusent.

Prénom 
Mimi, un prénom, ou plus souvent un diminutif de Michèle ou de Michelle.
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

Toponyme 
 Mimi, localité du nord de la région de Taranaki, dans l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande ;
  le fleuve Mimi, cours d’eau de l’île du Nord passant dans cette localité.

Cinéma 
 Mimi, film de Paul Ludwig Stein réalisé en 1935 ;
 Mimi, documentaire de Claire Simon réalisé en 2002.

Autres 
 les Mimi, créatures fantastiques de la mythologie aborigène ;
 (1127) Mimi, un astéroïde ;
 Mimi, manga chinois de Yao Wei débuté en 2004 ;
 , langue parlée au Tchad et au Soudan ;
 Mimi, chanson composée par Richard Rodgers, avec les paroles de Lorenz Hart, pour le film musical américain Aimez-moi ce soir, sorti en 1932.

Homonymie de titre
Surnom